Kőhalmi Ferenc (1941–2016) tanár, szerkesztő, filmfőigazgató
 Kőhalmi Ferenc (1984–) bűvész